

Cinema e televisão 
 Outcast (1917), filme com Ann Murdock
 Outcast (1922), filme com Elsie Ferguson
 Outcast (1928), filme com Corinne Griffith
 Outcast (série de televisão), estadunidense de 2016 com Patrick Fugit
 The Outcasts (2017), filme com Victoria Justice

Música 
 Outcast (álbum), da banda Kreator, lançado em 1997
 OutKast, dupla estadunidense de hip-hop

Literatura 
 Outcast (revista em quadrinhos), de  Robert Kirkman e Paul Azaceta, lançada em 2014

Desambiguação
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música